Villeret (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern.

Villeret (Aisne)
Villeret (Aube)